Tampa es una ciudad situada en el condado de Hillsborough, en la costa oeste del estado estadounidense de Florida.

El término Tampa también puede referirse a:
Lugares
Área de la Bahía de Tampa, área urbana centrada en al ciudad de Tampa, Florida. 
Tampa (Kansas), ciudad en el condado de Marion, estado estadounidense de Kansas.

Accidentes geográficos
La bahía de Tampa, en la costa oeste del estado estadounidense de Florida
Tâmpa (Braşov), montaña en los cárpatos orientales, Rumania.

Educación
Universidad de Tampa, en Tampa, Florida.

Personas
Tampa Red (Hudson Woodbridge), cantante y músico estadounidense.

Deporte 
Tampa Bay Buccaneers, equipo de fútbol americano profesional con sede en Tampa, Florida.
Tampa Bay Lightning, equipo profesional estadounidense de hockey sobre hielo, situado en la ciudad de Tampa, Florida.
Tampa Bay Mutiny, antiguo equipo de fútbol profesional de Tampa, Florida.
Tampa Bay Rays, equipo de béisbol profesional de las Grandes Ligas con sede en San Petersburgo, Florida.
Tampa Bay Rowdies, equipo de fútbol ubicado desaparecido, con sede en la ciudad de Tampa, Florida.
Tampa Bay Storm, equipo de la Arena Football League con base en Tampa, Florida.
Tampa Bay Thrillers, antigua franquicia de baloncesto estadounidense.
Tampa Stadium, estadio de fútbol americano ubicado en Tampa, Florida.

Transporte
Aeropuerto Internacional de Tampa, cercano a Tampa, Florida.
TAMPA (Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos), aerolínea dedicada al transporte de carga, cuya matriz opera en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, Colombia.